Torup Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Torup Kirke (Halsnæs Kommune) – en kirke i Torup Sogn i Halsnæs Kommune
 Torup Kirke (Jammerbugt Kommune) – en kirke i Vester Torup Sogn i Jammerbugt Kommune
 Torup Kirke (Randers Kommune) – en kirke i Torup Sogn i Randers Kommune
 Torup Kirke (Rebild Kommune) – en kirke i Torup Sogn i Rebild Kommune